Moviment Popular d'Ucraïna (del seu nom en ucraïnès Народний Рух України, transliterat Narodnyi Rukh Ukrajiny), partit polític d'Ucraïna
 Companyia Nacional de Ràdio d'Ucraïna (del seu nom en ucraïnès Національна радіокомпанія України, transliterat Natsionalna Radiokompaniya Ukrajiny), empresa pública de la ràdio d'Ucraïna
 National Research Universal, reactor nuclear de recerca del Canadà
 NRU també és el codi ISO 3166-1 de Nauru